Grand Anse ou Grand'Anse ou Grande-Anse est un nom propre qui peut désigner :

 Grande Anse est l'ancien nom de la commune du Lorrain en Martinique.
 Grande Anse (La Réunion), un lieu-dit de La Réunion.
 Grand'Anse, l'un des dix départements d'Haïti.
 Grand'Anse (Mahé) et Grand'Anse (Praslin), deux districts des Seychelles.
 Grande-Anse, un village du Nouveau-Brunswick.
 Grande Anse, en Nouvelle-Écosse.
 Grande-Anse (Mékinac), un hameau de la municipalité de Trois-Rives, en Mauricie, au Québec, au Canada.
 La plage de Grande Anse, une plage de Guadeloupe.
 Deux plages dans les Îles des Saintes sont appelées Grande Anse.
 La Rivière de Grand-Anse, un cours d'eau de Guadeloupe.
 Grand-Anse, l'une des anses de la commune des Anses-d'Arlet, en Martinique.

Voir aussi
 Grand Baie